Bruggen
 Oosterbrug (Groningen) - brug in Groningen-stad
 Oosterbrug (Haarlem) - voormalige brug in Haarlem
 Oosterbrug (Harlingen) - brug in Harlingen
 Oosterbrug (Leeuwarden) - brug in Leeuwarden

Overige
 Østerbro (Nederlands: Oosterbrug) - stadsdeel van Kopenhagen